U 84 bezeichnet:
 SM U 84, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 84 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 U 84 als Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 406.

U84